

Geografia 
 Ay – comune francese del dipartimento della Marna
 Ay – fiume francese
 Ay – una delle Isole Banda in Indonesia
 Ay-sur-Moselle – comune francese del dipartimento della Mosella

Codici 
 AY – codice vettore IATA di Finnair
 AY – codice FIPS 10-4 dell'Antartide
 ay – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua aymara

Altro 
 Ay – faraone della XVIII dinastia egizia
 Selim Ay – calciatore turco